Суперкопа де Чиле () е чилийски футболен трофей, за който се играе един мач между настоящите шампион на Примера Дивисион и носителя на Копа Чиле. Провежда се преди началото на първенството на стадион, определян след като станат ясни претендентите за трофея.

Шампиони

По година

По отбори

Източници 

Футбол в Чили